Дени́с Алекса́ндрович Ула́нов () — казахстанский тяжелоатлет. Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион Азии-2016, чемпион Универсиады 2017. Заслуженный мастер спорта республики Казахстан .

Достижения 
  Чемпион Азии 2016 года (168+205=373);
  Чемпион летней Универсиады 2017 в Тайбэе (Тайвань)
  Кубок Президента Российской Федерации по тяжёлой атлетике 2015 года;
  Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

На Олимпийских играх 2016 года показал в 175 кг в рывке и 215 кг в толчке (сумма 390 кг), сравнявшись в сумме с Габриэлом Сынкрэяном. Однако его соперник оказался легче и поэтому стал бронзовым призёром Олимпиады, а Денис Уланов остался на 4-м месте. В декабре 2016 года румын был дисквалифицирован за применение допинга и бронзовая медаль официально перешла Денису Уланову. В ноябре 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде президент IWF Тамаш Аян вручил Уланову долгожданную награду

Примечания

Ссылки 
 Уланов Денис на сайте Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.
 

Тяжелоатлеты Казахстана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Азии по тяжёлой атлетике